Niemcy:
 Westerholt – dzielnica Herten
 Westerholt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wittmund

Osoby:
 Hans Westerholt – niemiecki polityk

Inne:
 Westerholt – ród
 zamek Westerholt